Blaze und die Monster-Maschinen (Originaltitel: Blaze and the Monster Machines) ist eine US-amerikanische CGI-Animationsserie, die seit 2014 produziert wird. Die Serie richtet sich dabei an Vorschulkinder und soll ihnen erstes technisches Grundwissen vermitteln.

Handlung 
Der rote sprechende, schlaue und wahnsinnig schnelle Monstertruck Blaze macht Axle City unsicher und wird öfter mal zum Helden der Stadt. Er hat außerdem die Fähigkeit, sich durch sein technisches Wissen in jede beliebige Maschine umzubauen, wie zum Beispiel Flugzeuge oder Haushaltsgeräte. Als einer von zwei Trucks in der Stadt hat er einen menschlichen Fahrer. Dieser ist der achtjährige AJ, der auch gleichzeitig sein bester Freund ist und ebenfalls sehr an Technik interessiert ist und gute Maschinenkenntnisse hat. Unterstützt werden sie dabei durch die neunjährige Gabby, die als beste Kfz-Mechanikerin der Stadt bekannt ist.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2014 von Nerd Corps Entertainment, DHX Media und Nickelodeon Animation Studio in den Vereinigten Staaten  produziert. Erstmals wurde die Serie am 13. Oktober 2014 auf Nickelodeon ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 9. Mai 2015 auf Nick Jr. Deutschland statt und im Free-TV am 25. Mai 2016 auf Nickelodeon. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Nicktoons Deutschland. Zudem wird die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 
 Blaze und die Monster-Maschinen auf nickjr.de

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre